

Prénom

Patronyme 

 Bernard Jenny (1931-2011), dramaturge et metteur en scène français.
 Jean-François Jenny-Clark (1944-1998), contrebassiste de jazz français.
 Ladina Jenny (1993-) snowboardeuse suisse.
 This Jenny (1952-2014), homme politique suisse.

Toponyme 

 La Jenny, domaine résidentiel naturiste français au Porge.
 , domaine de la famille Jenny dans la ville de Thalwil en Suisse.

Pseudonyme 

 Jenny (1979-), bédéiste française ;
 Jenny, chanteuse espagnole ayant représenté l'Andorre au Concours Eurovision de la chanson 2006.

Météorologie 
 Le cyclone Jenny est un cyclone tropical qui s'est développé dans le sud-ouest de l'océan Indien en 1962.

Titres 

 Jenny (1910), film muet français de Camille de Morlhon ;
 Jenny (1936), film français de Marcel Carné ;
Jenny, Jenny (1956), chanson de Little Richard ;
  (1958), film néerlandais de Willy van Hemert ;
  (1970), film américain de George Bloomfield ;
 Jenny Robot (2003-2007), série animée américaine ;
 , série télévisée américaine de Mark Reisman.
 Jenny Treibel (1892), roman allemand de Theodor Fontane ;
 Jenny (série, 2017), série télévisée canadienne de Jean-Sébastien Lord avec Émilie Bierre.

Autres 
 Jenny, éléphante ayant contribué à l’effort de guerre allemand pendant la Première Guerre mondiale.
 Jenny, héroïne de Forrest Gump.
 Jenny, personnage fictif de l'épisode La Fille du Docteur dans la quatrième saison de Doctor Who.
 Jenny Cavalleri, personnage principal du film Love Story.
 Jenny-des-Corsaires (Seeräuber-Jenny), chanson dans L'Opéra de quat'sous de Kurt Weill et Bertolt Brecht

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain